Россия поднимается с колен — выражение, получившее свою известность после использования Борисом Ельциным в речи при вступлении в должность Президента РСФСР в 1991 году в качестве символа вновь обретения Россией своей государственности. Также использовалось в текстах песен Игоря Талькова «Мы жестокого времени дети…», Егора Летова «Родина», в предвыборной агитации Виктора Алксниса, Владимира Жириновского 90-х годов. 

Владимир Путин в 1999 году заявил: «Россия может подняться с колен и как следует огреть». Широкую известность это выражение получило после мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году в качестве символа политики имперского реванша.

Автор выражения — Марк Любомудров.

Дмитрий Фурман отмечает, что выражение «подъём России с колен» является метафорическим описанием проявления активности, глобализма, конфронтации с Западом и стремления к лидерству России в эпоху имитационной демократии в духе исторической традиции.

См. также 
 Россия сосредотачивается

Примечания

Ссылки 
 Рябов О. В., Рябова Т. Б. «Россия поднимается с колен»?: ремаскулинизация и новая российская идентичность// Личность. Культура. Общество. 2008. Т. 10. № 3-4 (42-43). С. 250—257.
 Уткин А. И. Россия встает с колен // Политический класс, 2007, март

Русские фразы
Метафоры
Президентство Бориса Ельцина
Пропаганда в России
Клише и тропы, связанные с русскими и Россией